Government of Wales Act kan syfta på:

Government of Wales Act 1998
Government of Wales Act 2006

Se även
 Wales Act 1978
 Northern Ireland Act
 Scotland Act